O89 steht für:
 O89, ICD-10-Code für Komplikationen bei Anästhesie im Wochenbett, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O85–O92
 O89, FAA-Code für den Fall River Mills Airport in Fall River Mills, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O89